Malala Yousafzai – attivista pakistana, Premio Nobel per la pace 2014
 Yousafzai – confederazione di tribù pashtun nel Pakistan
 Ziauddin Yousafzai – attivista pakistano, padre di Malala Yousafzai